

Toponyme 

 Rebolledo de la Torre est une commune d'Espagne dans la communauté autonome de Castille-et-León, province de Burgos.

Patronyme 

 Bárbara Rebolledo Aguirre (1973-), journaliste et présentatrice de télévision chilienne.
 Douglas Rebolledo Riffo (1970-), chanteur chilien.
 José Rafael de Pombo y Rebolledo (1833-1912), poète et fabuliste colombien.
 José de Rebolledo Palafox y Melci (1776-1847), général espagnol.
  (1772-1843), général espagnol
 Manuel Preciado Rebolledo (1957-2012), footballeur et entraîneur espagnol.
 María Nieves Rebolledo Vila (1978-), une chanteuse et actrice espagnole.
 Pedro Rebolledo (1990-), joueur de tennis chilien.
Patronyme hispanique